Santa Sabina puede referirse a:

Personajes
 Santa Sabina, patricia romana, mártir (siglo II) - Festividad: 29 de agosto;

Y en advocación a esta santa:
 Iglesia de Santa Sabina, desambiguación;

Miscelánea
 Santa Sabina, agrupación de rock mexicano (creada en 1988).
 Santa Sabina, título cardenalicio.